Plaats in Indonesië
 Sukabanjar (Gunung Alip), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukabanjar (Sidomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukabanjar (Muaradua), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Banjar, doorverwijspagina